Andrew Musgrave (ur. 6 marca 1990 w Poole) – brytyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Huntly Nordic Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Andrew Musgrave pojawił się 25 lutego 2006 roku podczas zawodów juniorów w Candanchú, gdzie zajął 57. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Dwa lata później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, zajmując odległe pozycje. Najlepszy wynik osiągnął na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie był dziewiąty w biegu na 10 km stylem dowolnym. W 2013 roku był czwarty na dystansie 15 km stylem dowolnym podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Libercu.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2008 roku w Ruce, gdzie zajął 78. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas szóstej edycji Tour de Ski. W prologu 29 grudnia 2011 roku w Oberhofie zajął 28. miejsce na dystansie 3,75 km stylem dowolnym. Cały cykl zakończył na 52. miejscu w klasyfikacji końcowej. Ósmą edycję TdS zakończył na 27. pozycji.

W 2009 roku wystartował na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie jego najlepszym indywidualnym wynikiem było 45. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Na tych samych mistrzostwach wraz z kolegami z reprezentacji zajął czternaste miejsce sztafecie. Zajął również 28. miejsce w sprincie stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku i na dystansie 15 km techniką dowolną podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata w Val di Fiemme. W 2010 roku startował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, jednak we wszystkich startach plasował się w szóstej dziesiątce.

W styczniu 2014 roku został mistrzem Norwegii w sprincie stylem dowolnym, wyprzedzając między innymi mistrza świata z 2009 roku, Norwega Olę Vigena Hattestada.

Jego siostra Rosamund Musgrave również uprawiała biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Brytyjscy biegacze narciarscy
Brytyjscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Poole
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990